Sant'Antonino (en cors Sant'Antoninu) és un municipi cors, situat al departament d'Alta Còrsega. L'any 1999 tenia 77 habitants.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del districte de Calvi
Els pobles més bonics de França